Więckówka – potok, dopływ Bolechówki
 Więckówka – potok, dopływ Dunajca